Братская помощь — многозначный термин.

 Братская помощь — наименование неформальных организаций студенческой взаимопомощи в нескольких польских высших учебных заведениях.
 Братская помощь — ежемесячный военно-общественный иллюстрированный журнал, выходивший в Москве с 1907 по 1910 год.
 Братская помощь — журнал издававшийся конце XIX — начале XX века в Саратове (редакторы П. А. Устимович; П. С. Феокритов).

Примечания